
Molekulska formula -{C16H22N2O2}- se može odnositi na:
 4-Acetoksi--{DET}-
 4-Acetoksi--{MiPT}-
 Izamoltan